Das Wort Wetterhütte bezeichnet
 Thermometerhütte, eine Schutzvorrichtung für meteorologische Messgeräte vor Witterungseinflüssen
 Wetterschutzhütte, gebräuchliche Kurzform 

Siehe auch:
 Wetterhäuschen (Begriffsklärung)